Il existe quatre gares à Nanterre :
 la gare de Nanterre-La Folie ;
 la gare de Nanterre-Préfecture ;
 la gare de Nanterre-Université ;
 la gare de Nanterre-Ville.

Nanterre